5,6-MDO-DiPT, или 5,6-метилендиокси-N,N-диизопропилтриптамин - малоизвестное психоактивное вещество из группы триптаминов.  Это 5,6-метилендиокси аналог DiPT. 5,6-MDO-DiPT был впервые синтезирован Александром Шульгиным. Вещество упоминается в его книге TiHKAL (Триптамины, которые я узнал и полюбил), но 5,6-MDO-DiPT никогда не тестировался для того, чтобы узнать какие эффекты он производит на человека.

На настоящий момент очень мало известно о фармакологии, метаболизме и токсичности 5,6-MDO-DiPT.

См. также 
 Психоделики
 Психоактивное вещество
 DiPT
 4,5-MDO-DiPT
 5-MeO-DMT

Ссылки 
 5,6-MDO-DIPT Entry in TiHKAL • info 

Триптамины
Психоделики
Соединения азота по алфавиту